Gestel is een gemeente in het Franse departement Morbihan (regio Bretagne) en telt 2472 inwoners (2005). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Lorient.

Geografie 
De oppervlakte van Gestel bedraagt 6,3 km², de bevolkingsdichtheid is 392,4 inwoners per km².

Demografie 
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Gemeente in Morbihan